Federation Cup 1991 var den 29. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Nottingham Tennis Centre i Nottingham, Storbritannien i perioden 18. - 28. juli 1991. Storbritannien var Fed Cup-værtsland for tredje gang, men det var første gang, at kampene blev spillet i Nottingham. Mesterskabet havde deltagelse af 56 hold, hvilket var en kraftig forbedring af den hidtidige deltagerrekord på 47 hold, der kun var ét år gammel.

Turneringen blev vundet af Spanien, som besejrede USA med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for første gang i holdets anden finale. Samtidig fik spanierne revanche for finalenederlaget til netop USA to år tidligere. USA var i Federation Cup-finalen for 20. gang, og det var sjette gang, at amerikanerne måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende spanske hold bestod af Arantxa Sánchez Vicario og Conchita Martínez, mens USA blev repræsenteret af Mary Joe Fernandez, Jennifer Capriati, Gigi Fernandez og Zina Garrison.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev spillet i dagene 18. - 21. juli 1991, hvor 32 hold spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Vinderne af de otte opgør i anden kvalifikationsrunde gik videre til hovedturneringen. De 16 tabere fra første kvalifikationsrunde spillede videre i trøstrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedturneringen:

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 hold:
 24 direkte kvalificerede hold.
 8 hold fra kvalifikationen.

De 16 vindere i første runde kvalificerede sig til hovedturneringen ved Federation Cup 1992. De 16 tabere i første runde spillede i playoff-runden om yderligere 12 pladser i hovedturneringen ved Federation Cup 1992.

Playoff-runde 

Playoff-runden havde deltagelse af de 16 tabere fra første runde af hovedturneringen, og holdene spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen ved Federation Cup 1992. De otte vindere i første runde af playoff-runden kvalificerede sig til hovedturneringen ved Federation Cup 1992 sammen med de fire vindere af anden runde, hvori de otte tabere fra første runde spillede om de sidste fire pladser.

De fire hold, der ikke kvalificerede sig til hovedturneringen ved Federation Cup 1992, måtte spille i den nyoprettede Gruppe I i 1992, hvorfra holdene dog havde mulighed for at kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedturneringen ved Federation Cup 1992:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende hold blev rykket ned i Gruppe I til Federation Cup 1992:

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 16 hold, der havde tabt i første runde af kvalifikationen.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1991  
 Fed Cup - World Group Playoffs - 1991

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1991
Tennis i Storbritannien
Sport i Nottingham